Завадівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Завадівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Завадівська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Завадівська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Завадівська сільська рада — Львівська область, Турківський район
 Завадівська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Завадівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Завадівська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район